

Sigle 
 FTS – Fourier Transform Spectrometry, fisica
 FTS – Full Text Search, protocollo informatico

Mineralogia 
 Fts – abbreviazione di ferro-tschermakite

Note